

Sigle 
AMH peut faire référence à :
 Association mondiale de hockey ;
 Anti-müllerian hormone (en français, hormone de régression müllérienne).

Code 
AMH ou amh peut faire référence à :
 amh, l’amharique, selon les normes ISO 639 des codes de langue ;
 AMH.

Voir aussi 
Groupe AMH (anciennement Amicale Marocaine des Handicapés), un groupement associatif d'entrepreneuriat social marocain favorisant l’inclusion des personnes en situation de vulnérabilité et de handicap dans la société marocaine en créant de nouveaux produits et services à fort impact social